Amerikai Egyesült Államok
Santa Teresa, település Új-Mexikó államban
Santa Teresa, San Jose városrésze, Kalifornia
 Brazília
Santa Teresa, település Espírito Santo államban
Santa Teresa, Rio de Janeiro városrésze
 Olaszország
Santa Teresa, barokk stílusú templom Leccében
Santa Teresa, település Szardínia szigetén